Тре́тья респу́блика — название, используемое в ряде государств, введённое для того чтобы подчеркнуть преемственность с предыдущими государственными образованиями на той же территории.

 Третья Греческая республика
 Третья Французская республика
Третья Республика Мадагаскар
 Третья республика Южной Кореи
 Третья Республика (Польша)
 Третья Чехословацкая республика

См. также 
 Первая республика (значения)
 Вторая республика (значения)
 Четвёртая республика (значения)
 Пятая республика (значения)
 Шестая республика Южной Кореи